Die 1. HNL 2005/06 (durch Sponsoring auch Prva HNL Ožujsko) war die 15. Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 20. Juli 2005 und endete am 13. Mai 2006.

Titelverteidiger war HNK Hajduk Split.

Modus 
Die Saison startete mit zwölf Mannschaften. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde.

Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden in die Meister- bzw. Abstiegsrunde übernommen. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte Međimurje Čakovec brauchte nicht in die Relegation, da der Gegner (NK Belišće) keine Erstligalizenz für den Fall des Aufstiegs bekam.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 2005/06 auf RSSSF.org (englisch)
 Croatia 2005/06  bei rsssf.com

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06